Duvenstedt può riferirsi a:

 Duvenstedt – quartiere della città tedesca di Amburgo
 Alt Duvenstedt (letteralmente "Duvenstedt vecchia") – comune tedesco
 Neu Duvenstedt (letteralmente "Duvenstedt nuova") – comune tedesco